Tehuantepec: città e municipalità situata nella parte sud-orientale dello stato messicano di Oaxaca
Diocesi di Tehuantepec: sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Antequera appartenente alla regione ecclesiastica Pacífico-Sur
Istmo di Tehuantepec: istmo della regione meridionale del Messico che si estende dalla baia di Campeche a nord al golfo di Tehuantepec a sud
Golfo di Tehuantepec: ampia insenatura dell'Oceano Pacifico, posta in corrispondenza della costa sud-occidentale del Messico